Calanus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1816. Calanus ingår i familjen Calanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Calanus